Pontone ima više značenja:
 Pontone, L'Aquila
 Pontone, Napoli
 Pontone, Reggio Emilia
 Pontone, Salerno